Фёдор О́сипов:
 Осипов, Фёдор Дмитриевич (род. 1986) — российский певец, артист музыкального театра.
 Осипов, Фёдор Георгиевич (1902—1989) — полный кавалер ордена Славы.
 Осипов, Фёдор Иванович (1860—1916) — полковник, герой Первой мировой войны.
 Осипов, Фёдор Прокофьевич (1917—2009) — советский и российский художник.